Voici la liste des planètes mineures numérotées de 311001 à 312000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 311001 à 312000

311001-311100

311101-311200

311201-311300

311301-311400

311401-311500

311501-311600

311601-311700

311701-311800

311801-311900

311901-312000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000